Il singolare del torneo di tennis Copa Providencia BCI 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Verónica Cepede Royg che ha battuto in finale María Irigoyen 6-3, 6-4.

Teste di serie

 María Irigoyen (finale)
 Verónica Cepede Royg (Campionessa)
 Daniela Seguel (semifinali)
 Cindy Burger (quarti di finale)

 Ana Sofía Sánchez (quarti di finale)
 Ulrikke Eikeri (semifinali)
 Cecilia Costa Melgar (quarti di finale)
 Andrea Koch-Benvenuto (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Providencia BCI 2013